Häbbersvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häbbersvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 710057-144040), sjö i Krokoms kommun,  (43,7 ha)
Häbbersvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 712373-143702), sjö i Krokoms kommun,  (14,8 ha)

Se även
 Häbberssjön
 Häbberstjärn
 Häbbersflyarna
 Häbbersträsket
 Häbbers-Strandtjärnen, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn